Miejscowości w USA:
 Hamlin – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Hamlin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Hamlin – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Hamlin – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Hamlin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jones
 Hamlin – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Hamlin (ang. Hamlin Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Hamlin (ang. Hamlin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Hamlin (ang. Hamlin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hamlin (ang. Hamlin County) – w stanie Dakota Południowa

he:המלין (פירושונים)